Arturo Álvarez-Buylla Godino – militare e aviatore spagnolo
Cayetano Santos Godino – serial killer argentino
Florencio Moreno Godino – giornalista, poeta e drammaturgo spagnolo
Javier Godino – attore e cantante spagnolo
Rodolfo Godino – scrittore argentino